Нимбохромис () — род тропических пресноводных рыб семейства цихловых отряда окунеобразных. Обитают в озере Ньяса в Восточной Африке.

Виды 
Список видов по базе данных FishBase:

Примечания

Ссылки 
 

Цихловые
Эндемики озера Малави